Всегда:
 «Всегда» () — песня американского композитора Ирвинга Берлина 1925 года.
 «Всегда» () — мелодрама, США, 1989 год. Режиссёр — Стивен Спилберг.
 «Всегда» или «Только ты» () — мелодрама, Южная Корея, 2011 год. Режиссёр — Сон Иль Гон.